Persche Trawnja ( und , zu Deutsch in etwa: „Erster Mai“) ist ein 1923 gegründetes Dorf in der ukrainischen Oblast Dnipropetrowsk mit etwa 440 Einwohnern (1. April 2013).

Geographie 
Das Dorf liegt im Norden des Rajon Sofijiwka 20 km nördlich vom Rajonzentrum Sofijiwka. 3,5 km südlich der Ortschaft bei der Siedlung Potozke befindet sich eine Bahnstation an der Bahnstrecke Krywyj Rih–Jassynuwata der Prydniprowska Salisnyzja.

Landratsgemeinde 
Persche Trawnja ist der Verwaltungssitz der gleichnamigen Landratsgemeinde mit insgesamt 1700 Einwohnern und einer Fläche von 120.4826 km². Die Gemeinde grenzt im Norden an den Makorty-Stausee und den Rajon Pjatychatky, im Osten an die Gemeinden Kudaschiwka und Pokrowka des Rajon Krynytschky, im Süden an die Gemeinden Saporiske und Marje-Dmytriwka sowie im Osten an die Gemeinde Ordo-Wassyliwka.

Zur Gemeinde gehören, neben Persche Trawnja, noch die Dörfer:
 Andrijiwka (ukrainisch ) , 252 Einwohner, 101,4 Hektar
 Werbowe (ukrainisch ) , 9 Einwohner, 28,3 Hektar
 Hanno-Mykolaiiwka (ukrainisch ) , 127 Einwohner, 97,9 Hektar
 Krynytschuwate (ukrainisch )  , 280 Einwohner, 127 Hektar
 Ljube (ukrainisch ) , 37 Einwohner, 42,8 Hektar
 Makorty (ukrainisch ), 405 Einwohner, 47,8 Hektar
 Nowa Sorja (ukrainisch )     , 30 Einwohner, 43,5 Hektar
 Oleksandriwka (ukrainisch )      , 75 Einwohner, 60,7 Hektar
 Juschne (ukrainisch )      , 30 Einwohner, 28,6 Hektar
sowie die Ansiedlung
 Potozke (ukrainisch ), 12 Einwohner, 7,3 Hektar

Weblinks 
 Geschichte der Städte und Dörfer in der Ukraine – Persche Trawnja (russisch)
 Geschichte der Region Dnepropetrowsk – Persche Trawnja (ukrainisch)
 Gemeindegliederung auf der offiziellen Seite der Ukraine (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Dnipropetrowsk
Rajon Sofijiwka